Metso est un mot finlandais qui peut faire référence à :

Toponymie 

 , île du lac Kyrösjärvi dans la municipalité d'Ikaalinen, dans la province de Birkaland en Finlande ;
 , île du lac Kallavesi dans la municipalité de Kuopio, dans la région de Savonie du Nord en Finlande.

Patronyme 

  (1965-), photographe finlandais ;
  (1912-1995), poète finlandais ;
  (1954-), athlète finlandaise ;
  (1985-), joueur de hockey sur glace finlandais ; 
  (1984-), une femme politique suédoise.

Zoologie 
 Metso, nom finlandais du grand tétras.

Industrie 
 Metso groupe industriel finlandais, qui se concentre sur la fourniture de technologies et de services pour les secteurs des mines, de la construction, du pétrole, du gaz, du recyclage, des pâtes et papiers et autres industries de procédés ;

Architecture 
 Metso, nom alternatif de la Bibliothèque principale de Tampere, bibliothèque et bâtiment moderne de la ville finlandaise de Tampere.

Références 

Patronyme finnois